Opper-Lausitzs voetbalkampioenschap (Midden-Duitsland): een competitie van de Midden-Duitse voetbalbond die bestond tot 1933
 Opper-Lausitzs voetbalkampioenschap (Zuidoost-Duitsland): een competitie van de Zuidoost-Duitse voetbalbond die bestond tot 1933